A 22 106-os számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Nógrád vármegyében, a Karancs hegységben.

Nyomvonala 
A 22-es főútból ágazik ki, annak 47+600-as kilométerszelvénye közelében, Endrefalva központjában, észak felé, Május 1. út néven. A zsákfalunak számító Szécsényfelfalura vezet, ahol a települési neve Rákóczi utca.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 2,250 kilométer.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 24. 

22106